The Rascals — британская рок-группа, появившаяся в 2007 году. Все три её участника, Майлз Кейн (вокал, гитара), Джо Эдвардс (бас-гитара) и Грег Микхол (барабаны) ранее входили в состав группы The Little Flames.

Биография 
По словам Майлза название группы никак не связано с американскими The Rascals 60-х, он говорит, что в нескольких интервью времён The Little Flames их называли «you little rascals», что и дало название новой группе.

В августе 2009-го, Майлз Кейн заявил, что уходит из коллектива, чтобы сосредоточиться на сольной карьере. Остальные два участника группы также сказали, что продолжать играть в этом коллективе не будут. Таким образом, группа просуществовала всего пару лет.

Дискография 
 Альбомы
 Rascalize (23 июня 2008), UK # 100
 Миньоны
 Out of Dreams (3 декабря 2007)

 Синглы
 «Suspicious Wit» (18 февраля 2008)
 «Freakbeat Phantom» (16 июня 2008)
 «I’ll Give You Sympathy» (29 сентября 2008)

См. также 
 Arctic Monkeys
 The Last Shadow Puppets

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080207135059/http://www.therascals.co.uk/
 http://znaki.fm/reviews/186/
  Фанатская страница The Rascals
  Фанатская страница Майлза Кейна (Miles Kane)

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы Англии
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2009 году
Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Ливерпуля